Cytosporella är ett släkte av svampar. Cytosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cytosporella